Моксяков — фамилия. Известные носители:

 Моксяков, Анатолий Алексеевич (1928—2015) — советский партийный, хозяйственный и государственный деятель.
 Моксяков, Анатолий Николаевич (род. 1943) — советский оперный певец, лирический баритон.